Вкладка — елемент графічного інтерфейсу користувача.
 Вкладка — додатковий аркуш книги, журналу, газети, надрукований на іншому папері або за іншою технологією.
 Вкладка — вкладена детальна інструкція та вказівки про застережні заходи для складної чи небезпечної продукції, що зберігається в упаковці.
 Вкладки в стоматології — один із способів відновлення (реконструкції) зубів, нарівні з пломбами.